Rödharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödharu (norr om Österskär, Korpo), Åboland, 
 Rödharu (väster om Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Rödharu (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Rödharu (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Rödharu (vid Sorpo, Nagu), Åboland, 
 Rödharu (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Rödharu, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rödharun
Rödharuna

Robotskapade Finlandförgreningar